— комедийная манга-ёнкома, написанная и проиллюстрированная Тати. Публикация манги началась в марте 2011 года в журнале Manga Time Kirara Miracle! издательства Houbunsha. 9 января 2014 года манга была адаптирована Studio Deen в аниме-сериал.

Сюжет 

Ю и Харука неразлучны со времён средней школы, но в старшей школе их посадили на противоположных сторонах класса. Вынужденные проводить время с новыми друзьями, они решают сделать что-нибудь, чтобы сохранить их «особые» отношения.

Персонажи 

 Сэйю: Харука Томацу

 Сэйю: Юка Игути

 Сэйю: Юка Айсака

 Сэйю: Хироми Игараси

 Сэйю: Май Футигами

 Сэйю: Мэгуми Тода

 Сэйю: Саки Фудзита

Аниме 
Об аниме-адаптации манги было объявлено в августовском номере журнала Manga Time Kirara Miracle! за 2013 год. Аниме производства Studio Deen и режиссёра Исигуры Кэнъити начало транслироваться на TBS 9 января 2014 года. Опенингом стала композиция «Won（*3*）Chu KissMe!» в исполнении сэйю (Харука Томацу, Юка Игути, Юка Айсака, Хироми Игараси, Маи Футигами, Мэгуми Тода), а эндингом композиция «Kiss (and) Love» в исполнении Томацу Харуки и Игути Юки.

Список серий

Критика 
Критики сайта Anime News Network Ребекка Сильверман и Зак Берчи дали первой серии рейтинг 3 из 5, в то время Карл Кимлинг и Терон Мартин дали 3,5 из 5.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме на TBS 
 Официальный сайт манги 
В базах данных

Ёнкома
Studio Deen